Соревнования в опорном прыжке в рамках турнира по спортивной гимнастике на летних Олимпийских играх 2020 года состоялись 1 августа в гимнастическом центре «Ариакэ».

Ребека Андраде из Бразилии завоевала золотую медаль и свою вторую олимпийскую медаль, также она стала первой женщиной в истории Бразилии, которая завоевала золотую медаль в спортивной гимнастике. Микейла Скиннер из США завоевала серебряную медаль. Ё Со Джон из Южной Кореи завоевала бронзу и первую медаль Южной Кореи в женской спортивной гимнастике.

Медалисты

Финал 

опорный прыжок